Gerhard Munthe henviser til:

 Gerhard Munthe (kartograf) (1795–1876) – norsk kartograf
 Gerhard Munthe (kunstner) (1849–1929) – norsk kunstner
 Gerhard Munthe (bibliotekar) (1919–1997) – norsk bibliotekar